A La Liga 1990-91-es szezonja volt a bajnokság jubileumi, hatvanadik kiírása. A szezon 1990. szeptember 1-jén kezdődött és 1991. június 9-én ért véget. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a győztes az FC Barcelona lett. Ez volt a klub tizenegyedik bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Osztályozók

Kereszttáblázat

Góllövőlista 

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1